

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Lanw“ beginnt.

Lanw 



Lanwa 
 Lanwaldus, Bischof von Mainz

Lanwe 
 Lanwehr, Ralf (* 1971), deutscher Wirtschaftspsychologe
 Lanwer, Ewald (1908–1969), deutscher Diplomat und Stadtdirektor
 Lanwer, Willehad, deutscher Behindertenpädagoge